Zamek Książąt Pomorskich w Bytowie
 Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie
 Zamek Książąt Pomorskich w Demmin
 Zamek Książąt Pomorskich w Koszalinie
 Zamek Książąt Pomorskich w Pudagli
 Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku
 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku
 Zamek Książąt Pomorskich w Ueckermünde
 Zamek Książąt Pomorskich w Wolgast